Balašiha (ruski: Балашиха) je grad u Moskovskoj oblasti u Rusiji. Nalazi se na rijeci Pehorci, 25 km istočno od Moskve, na 55° 80' sjever i 37° 95' istok.

Broj stanovnika:
1970.:  92.400 
2001.: 147.909

Osnovan je 1830. godine, a gradski status je stekao 1939. godine. 

Gradovi u Rusiji
Moskovska oblast